Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1981 werd op 14 en 15 februari in het Bislett Stadion te Oslo gehouden.

Titelverdediger was Hilbert van der Duim, die in het Thialf in Heerenveen wereldkampioen was geworden. Amund Sjøbrend won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1981
Langebaanschaatsen in 1981
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1981